Astrea (gemeente), gemeente in Colombia
 Astrea (geslacht), geslacht van neteldieren
 Astrea, een voormalige voetbalclub uit Groningen

Zie ook Astraea